Andrew ou Andy Carter sont des noms pouvant désigner:

Andrew Carter
 (né en 1939), compositeur et chef d'orchestre anglais
 (né en 1969), juge américain
 (né en 1969), biologiste britannique

Andy Carter
Andy Carter (né en 1949), sprinteur britannique
 (né en 1968), joueur de baseball américain
 (né en 1988), joueur de cricket anglais
Andrew Carter, homme politique conservateur britannique

Voir aussi